Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2013 nastoupilo šestnáct dvojic.

Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený česko-ruský pár Eva Birnerová a Alexandra Panovová, který se probojoval do finále. V něm nestačil na maďarsko-lucemburské turnajové dvojky Tímeu Babosovou hrající s Mandy Minellaovou, kterým podlehl ve dvou setech 4–6 a 3–6.

Nasazení párů 
  Eva Birnerová /  Alexandra Panovová (finále)
  Tímea Babosová /  Mandy Minellaová (vítězky)
  Nina Bratčikovová /  Oxana Kalašnikovová (1. kolo)
  Julia Cohenová /  Tatjana Maleková ''(1. kolo)

Pavouk 

| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Castaño   
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[6]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= P Kania   P Pechova
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= T Babos   M Minella
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= E Birnerová   A Panova
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Beltrame   L Thorpe
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= E Bogdan   A Cadanțu
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= A Cornet   P Parmentier
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= M Auroux   M Irigoyen
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=[9]
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= J Janković   A Krunić
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[11]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= T Babos   M Minella
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Copa Colsanitas
Sport v Kolumbii v roce 2013
WTA Tour 2013